Макно́т (McNaught) — фамилия. Известные носители:

 Макнот, Вилли (1922—1989) — шотландский футболист.
 Макнот, Грэм (род. 1959) — британский пианист.
 Макнот, Джеймс (1870—1919) — шотландский футболист.
 Макнот, Джудит (род. 1944) — американская писательница, автор любовных романов.
 Макнот, Роберт (род. 1956) — австралийский астроном, первооткрыватель комет и астероидов.
 Макнот, Уильям Грей (1849—1918) — английский музыкальный педагог, журналист и хоровой дирижёр.

Примечания